Dinara Safina og Galina Voskobojeva var forsvarende mester, men valgte ikke at deltage.
Chang Kai-chen og Chuang Chia-jung vandt titlen efter at besejre Chan Hao-ching og Rika Fujiwara 7–5, 6–4 i finalen.

Seedning 

 Casey Dellacqua /  Jarmila Gajdošová (Semifinale)
 Petra Martić /  Kristina Mladenovic (Første runde)

 Chan Hao-ching /  Rika Fujiwara ''(Finale)
 Shuko Aoyama /  Chan Chin-wei ''(Første runde)

Kampe
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Første runde
| RD2=Kvartfinale
| RD3=Semifinale
| RD4=Finale

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= C Dellacqua  J Gajdošová
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3=[11]
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= I Brémond  S Zheng
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=[9]

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= E Sema  K Wörle
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=[6]
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= E Bovina  A Keothavong
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3=[10]

| RD1-seed05=4
| RD1-team05= S Aoyama  C-w Chan
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=[8]
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= K-c Chang  C-j Chuang
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=[10]

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= D Jeflea  O Rogowska
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3=[5]
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= Y Sema  V Wongteanchai
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3=[10]

| RD1-seed09=WC
| RD1-team09= E Kostova  A Kremer
| RD1-score09-1=1
| RD1-score09-2=2
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10=

Referencer
 Main Draw

WTA Tour 2012